Rządza peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Rządza, village de la gmina de Jakubów
 Rządza, village de la gmina de Stanisławów